Рамна може да се отнася за няколко села, като всички имат и книжовна форма на името Равна:

 Рамна, село в община Битоля, Северна Македония;
 Рамна, на гръцки Омало, село в дем Пеония, Гърция;
 Рамна, на гръцки Монолити, село в дем Кукуш, Гърция;
 Рамна, на гръцки Омало, село в дем Синтика, Гърция;
 Рамна, административен район на град Дака, Бангладеш;

Вижте също 
 Равна, на гръцки Исома, село в дем Кукуш, Гърция.